

Anno 
 369 o 369 a.C.

Codici 
 369 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chichibu, nella prefettura di Saitama, in Giappone

Matematica 
 369 – numero